Zesilovače v automatizaci

Protože většina signálů, které vystupují ze snímačů se nedá použít k přímé regulaci a signál se musí zesílit, požadavkem je, aby zesílení signálu bylo nezkreslené a mělo co největší účinnost, zesilovače se vyskytují v různých konstrukčních provedeních. Nejčastěji v těchto: elektronické, elektromechanické, hydraulické, pneumatické, magnetické, točivé atd. Zesílení některých zesilovačů je 1:10000 i více. 

 Pneumatické – Jsou velmi rozšířeny v regulačních obvodech ve výbušném prostředí a rozlišujeme zesilovače polohové a kombinované, podle rozvodového systému, ventilové, pístové, ladička-tryska zesilovač=převodník, tyto zesilovače obecně zesilují v poměru 1:50

 Hydraulické – Využívají se zejména v hutnictví, energetice, chemii a všude tam, kde se požaduje velká přestavená síla provozu. Pomocná energie se dodává v podobě tlak. kapalin, má dobré konzervační vlastnosti.

 Točivé zesilovače – Pro řízení a ovládání těžkých stejnosměrných strojů se používá točivých zesilovačů. Sem patří: 
 Ward-Leonardova skupina se skládá z asynchronního motoru, který pohání dynamo konstantní rychlostí otáček, z dynama se přivádí napětí na stejnosměrný motor a tím provádíme současně regulaci rychlosti motoru a i jeho výkonu, dynamo má cizí buzení, Zesílení je 10-100x.
 Rotor – zesílení můžeme podstatně zvýšit, jestliže proud povedeme sériovým vinutím na statoru, kladným směrem, aby podporoval účinek budícího proudu. 
 Regulex – jestliže stroj přibuzujeme derivačním vinutím, to znamená smíšeným sério-paralelní, tak se nám signál bude zesilovat.
 Amplidin – Patří k nejrozšířenějším a představuje dvojstupňový zesilovač. 
Zesílení je 700-10 000x, předností je malá časová konstanta oproti jiným točivým zesilovačům.
 Magnetické zesilovače - transduktory - Činnost je založena na změně permeability feromagnetu při stejnosměrné magnetizaci. Hlavní částí jsou přísavky (chybný termín, správně se nazývají přesytky, protože dochází každý půlcykl k přesycování jádra) s uzavřeným železným jádrem a s příslušným počtem cívek. Zesilovací účinek spočívá v tom že indukční odpor tlumivky se mění v závislosti na mag. Indukčnosti jádra. Velikost mag. Indukce lze předem ovlivňovat předmagnetizací stejnosměrným proudem. Předností je neomezená životnost, malá spotřeba energie a nepatrné nároky na údržbu. Nevýhodou je že při rychlých změnách dochází k určitému zpoždění mezi vstupním a výstupním signálem. Zesílení je zhruba 1 000.

 Elektronické - Nejpoužívanější, dobré vlastnosti, rychlý přenos, integrované obvody. Zesílení je zhruba 10 000.

Elektronika